Miejscowości w Polsce:
 Łąsko Małe
 Łąsko Wielkie